Llengua: Idiotisme idiomàtic, locució difícil de traduir literalment
 Medicina obsoleta: Idiotisme, actualment un tipus de discapacitat psíquica